

События 
 Перекочёвка монгольского племени Хонгодоров в количестве 1 тысячи кибиток (4-5 тысяч человек) из Монгольского Алтая и Хангая (Конфедерация Ойратов, Дзасакту-ханство, Тушэту-ханство) в Восточные Саяны (Русское царство) с принятием Российского подданства.
 5-тысячный монгольский отряд халхаского Тушэту-хана напал на Селенгинский острог.
 Государственный переворот в Англии, который получил название «Славной революции», итогами которой была победа буржуазии над абсолютизмом, утверждение конституционной монархии. На трон были возведены Мария II Стюарт и её муж (в статусе соправителя) Вильгельм Оранский (Вильям III).
 30 июня — В результате сговора главарей вигов и тори Вильгельму Оранскому послано приглашение явиться в Англию и занять престол. Начало ноября — Вильгельм с 12-тысячным войском высадился в Торбее (Юго-Западная Англия). 8 ноября — Он вступил в Экзетер и двинулся на Лондон. На его сторону перешли министры, члены королевской семьи, командующий армией Джон Черчилль («Славная революция»). Яков прибыл в графство Кент. 18 декабря — В Лондон прибыл Вильгельм. Яков покинул Англию. Вильгельм объявлен регентом.
 В сентябре Людовик XIV решился ввести свои войска в Пфальц, что послужило предлогом для начала войны между Францией и Аугсбургской лигой. Война завершилась подписанием Рисвикского мира в 1697 году.
 1688—1697 — Война Франции с Аугсбургской лигой. Французы в сухопутной войне на Рейне и в Нидерландах, в Италии и Испании оставались в общем победителями, хотя на море английский флот нанёс им несколько тяжёлых поражений.
 1688—1713 — Курфюрст Бранденбурга Фридрих III.
 Австрийские войска заняли Восточную Венгрию, Славонию, Банат, овладели Белградом и стали продвигаться вглубь Сербии. Сербское добровольческое войско выступило против турок.
 Сербский феодал Георгий Бранкович послан в австрийскую армию, чтобы подготовить выступление сербов против турок. Бранкович попытался самостоятельно организовать восстание сербов. Австрийцы арестовали его.
 1688—1714 — Господарь Валахии Константин Брынковяну (1654—1714).
 Восстания в северо-западной Болгарии (в Чипровце), в Сербии и Македонии. Конец года — Жестокое подавление турками восстания в Чипровце.
 Господарь Валахии Щербан Кантакузино, бывший константинопольский патриарх Дионисий и сербский патриарх Арсений III Чарноевич послали грамоты в Россию с просьбой о помощи.
 Французы основали факторию в Чандернагоре (Бенгалия).
 В результате спровоцированной маньчжурами междоусобной войны халха-монгольские феодалы разбиты ойратским ханом Галданом и перешли под власть Цинской династии.
 Дени Папен опубликовал со своими конструктивными дополнениями описание представленного Х. Гюйгенсом в Парижскую академию наук проекта порохового двигателя в форме цилиндра с поршнем.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1688 году
 29 января — Сведенборг, Эмануэль, шведский учёный и теософ-мистик.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1688 году
 14 мая — Антуан Фюретьер, французский писатель, основатель жанра бытового реалистического романа.
 25 августа — Генри Морган, английский мореплаватель, пират, капер, вице-губернатор острова Ямайка.
 Шепелев Аггей Алексеевич, первый русский генерал.

См. также